Schmidhamer Bach ist ein Gewässername:

 Schmidhamer Bach (Angerbach), linker Zufluss des dort noch Thalbach genannten Angerbachs (zum Simssee) bei Thalham, Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schmidhamer Bach (Halsbach), linker Zufluss des Halsbachs (zur Alz) bei Moosen, Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern